Анна Ходоровська — фіналістка всеукраїнського телепроєкту «Голос країни».
 Анна Ходоровська — шляхтянка.

Див. також 
 Ходоровські